Frohnbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Frohnbach (Oberwolfach), Weiler der Gemeinde Oberwolfach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Frohnbach (Gail), aus dem Karnischen Hauptkamm bei St. Lorenzen im Lesachtal, Kärnten
 Frohnbach (Glan), rechter Zufluss des Glans, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Frohnbach oder auch Spalbach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Lehbachs bis nahe Schillingen, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Frohnbach (Lohbach), linker Zufluss des Lohbachs nahe Hundsangen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Frohnbach (Moorbach), linker Zufluss des Moorbachs, südlich von Relsberg, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Frohnbach (Mosel), rechter Zufluss der Mosel bei Mülheim an der Mosel, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Frohnbach (Wolf) oder Fronbach, rechter Zufluss der Wolf oder Wolfach in Oberwolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Frohnbach (Zwickauer Mulde), rechter Zufluss der Zwickauer Mulde bei Limbach-Oberfrohna, Sachsen

Siehe auch:
 Fronbach
 Frohnbächle